Habsburg kan syfta på följande:

 Habsburg, tyskt furstehus som regerade i Österrike 1278–1780
 Habsburg-Lothringen, kungahus som regerade i Österrike 1780–1918
 Habsburg, Aargau, ort och kommun i kantonen Aargau, Schweiz
 Habsburg (slott), slottsruin i kantonen Aargau, Schweiz